

Ґрабостув — село в гміні Ґошковіце Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Ґрабостув — село в гміні Зелюв Белхатовського повіту Лодзинського воєводства